Innocence est un épisode en deux parties (épisodes 13 et 14) de la saison 2 de la série télévisée Buffy contre les vampires. Il marque un tournant important dans la saison car de nombreuses sous-intrigues se nouent et se dénouent (révélation de la relation entre Alex et Cordelia, fin de la liaison entre Jenny Calendar et Giles, première relation sexuelle de Buffy). C'est surtout entre ces deux épisodes qu'Angel perd son âme, et d'allié des héros, devient leur antagoniste principal. Il permet au créateur de la série, Joss Whedon, et à son équipe créative, de développer l'un des thèmes centraux de la série : l'émancipation d'une jeune femme, ici après son premier rapport sexuel avec un homme.

Synopsis

Partie 1 
Buffy est perturbée par un rêve, dont on sait qu'ils peuvent être prémonitoires. Dans ce rêve, Angel meurt tué par Drusilla. Alors que les amis de Buffy préparent son anniversaire, on apprend que Jenny Calendar a été envoyée par un clan de gitans, responsables de la malédiction d'Angel. L'oncle de Jenny lui demande de séparer le vampire et la Tueuse. Une partie du rêve de Buffy semble devenir réalité lorsque sa mère fait tomber une assiette en prononçant une phrase du rêve.

Drusilla et Spike, en fauteuil roulant depuis l'épisode  Kendra, cherchent à ranimer un démon extrêmement puissant, le Juge, dont les parties du corps ont été disséminés et qu'ils rassemblent peu à peu. Le Scooby-gang prend conscience de cette menace lorsque Buffy intercepte des vampires qui transportent le bras du Juge. Jenny Calendar encourage Angel à partir très loin avec ce bras afin d'empêcher le plan de Spike et Drusilla de se réaliser. Buffy et Angel se font leurs adieux sur le port mais ils sont attaqués par plusieurs vampires qui récupèrent le bras. Le Scooby-gang se réunit à la bibliothèque pour chercher un moyen de détruire le Juge et ils apprennent qu'aucune arme forgée ne peut le tuer. Buffy fait un autre rêve dans lequel Drusilla et Angel apparaissent, ainsi que Jenny Calendar. Buffy et Angel se rendent jusqu'au repaire de Spike et Drusilla où ils échappent de peu à la mort, le Juge étant désormais entièrement reconstitué. Buffy et Angel se réfugient à l'appartement de ce dernier et se réconfortent en faisant l'amour.

Partie 2 
Angel a perdu son âme après avoir «connu un instant de véritable bonheur» avec Buffy. C'est la conséquence de la malédiction des bohémiens et Angelus, son versant démoniaque, est donc de retour. Il éconduit sèchement la Tueuse en se moquant d'elle, puis va retrouver Drusilla et Spike. Il s'associe à eux et au Juge, dont le contact suffit pour brûler les êtres animés d'une âme et qu'aucune arme forgée ne peut tuer. Willow surprend Alex et Cordelia en train de s'embrasser et prend très mal la chose. Angelus menace ensuite les amis de Buffy, et celle-ci réalise qu'il a perdu son âme après avoir fait l'amour avec elle. À la suite d'un nouveau rêve, elle comprend que Jenny Calendar en sait plus long qu'elle ne le devrait. Après une confrontation avec Buffy, Jenny reconnait faire partie du clan ayant maudit Angelus et avoir été envoyée à Sunnydale pour la surveiller. Buffy et Jenny vont trouver l'oncle de la seconde, mais Angelus les a devancées et a tué le bohémien.

Alex et Cordelia vont à la base militaire pour voler un lance-roquettes et le donner à Buffy, afin qu'elle s'en serve contre le Juge. Oz décline les avances de Willow, malgré ses sentiments pour elle, car il comprend qu'elles ont pour but de rendre Alex jaloux. Il gagne ainsi le respect de Willow. Jenny offre son aide au groupe, mais Buffy et Giles la rejettent. Le Scooby-gang se rend ensuite au centre commercial, qui est l'endroit où le Juge pourra trouver le plus de victimes, et Buffy utilise l'arme pour pulvériser le monstre, alors qu'Angelus et Drusilla s'échappent. Buffy rattrape le vampire et ils se battent, mais elle n'est pas prête à le tuer. En compensation, elle lui donne un coup de pied dans les parties intimes. Giles raccompagne sa disciple chez elle en voiture, mais ne lui fait aucun reproche. Bien au contraire, il lui montre son soutien et son affection.

Production 
Pour Joss Whedon, la deuxième partie de l'épisode est  de la scène traditionnelle où un homme ne rappelle plus la femme avec qui il vient de faire l'amour. Il revient sur deux principes fondateurs de la série. Il voulait tout d'abord faire une série horrifique dans un cadre lycéen, , de façon que l'émotion domine. Il rappelle par ailleurs que le projet de Buffy était pour lui l'occasion de faire un sort à un cliché du film d'horreur, celui de la jeune femme blonde qui se fait tuer dans une ruelle sombre. Or, ajoute Whedon, si elle se fait tuer, c'est très souvent parce qu'elle avait l'intention de faire l'amour. La question du sexe devait donc être traitée sérieusement dans la série, qui met en scène une jeune femme ayant 15 ans au début de la saison 1. Le double épisode est l'occasion d'aborder frontalement ce thème.

Par ailleurs, Whedon affirme que la transformation d'Angel en Angelus est l'occasion de donner un souffle nouveau à la série, qui serait selon lui rapidement devenue ennuyeuse si la relation romantique entre Buffy et Angel s'était prolongée. Malgré le nombre important de fans de la série qui désiraient que les deux personnages restent ensemble, Whedon applique ainsi son credo de donner au public ce dont il a besoin et non pas ce qu'il veut.

Références culturelles 
Le combat final entre Buffy et Angel se déroule devant l'entrée d'un cinéma qui passe le film d'animation Excalibur, l'épée magique, produit en 1998 par la Warner Bros. Dans la dernière scène, Buffy et sa mère regardent à la télévision Ching-Ching de William A. Seiter.

Joss Whedon cite de nombreuses sources d'inspirations cinématographiques. Il évoque d'abord, sur le mode humoristique Citizen Kane d'Orson Welles, non que la partie de l'épisode qu'il réalise ait grand-chose à voir, mais comme un modèle d'exigence : c'est en s'imaginant qu'il tournait Citizen Kane qu'il a pu faire ce qu'il entendait.

Le créateur de Buffy mentionne aussi Max Ophüls, Louis Malle et Woody Allen pour leur utilisation des plans-séquences. Selon lui, ce type de prise a plusieurs intérêts : dégager un maximum d'énergie (domaine dans lequel les cinéastes cités par Whedon sont selon lui passés maîtres) et faire travailler ensemble les acteurs.

Dans la scène qui se déroule dans le hall du lycée, pendant laquelle Angel cherche à piéger Willow et lui cache qu'il a perdu son âme, la lumière tamisée dans laquelle baigne le vampire, qui permet à peine de deviner son visage, rappelle à Whedon la scène de Batman de Tim Burton où le Joker rencontre Jack Palance. Quelques instants après, quand Jenny Calendar surgit, une croix à la main, pour un  avec Angelus, Whedon évoque les western, et plus particulièrement Sergio Leone. Pour lui, l'ensemble de cette scène est un mélange d'horreur et de western.

Références internes 
Le double épisode est traversé de références explicites ou non à d'autres épisodes, ce qui assure la continuité de la narration. Ainsi, dans le rêve de Buffy qui occupe la séquence pré-générique de la première partie, Willow dit en français : , allusion implicite aux propos de Oz à la fin de la deuxième partie de l'épisode Kendra : . Buffy fait ensuite explicitement allusion au caractère prémonitoire de ses rêves tel qu'il s'est manifesté dans l'épisode Le Manuscrit. Willow rappelle ensuite à Buffy qu'à leur première rencontre, elle lui avait conseillé  (, dans le dialogue français), référence à l'épisode Bienvenue à Sunnydale 1/2. Dans la deuxième partie, les connaissances militaires d'Alex sont dues à sa transformation en soldat dans l'épisode Halloween.

Le Juge 

Le Juge est le démon, à la peau bleue et aux petites cornes, ranimé par Spike et Drusilla dans la première partie de l'épisode, et que Buffy abat à la fin du second. Il est joué par l'acteur Brian Thompson qui incarnait Luke, le second du Maître, dans l'épisode Bienvenue à Sunnydale.

C'est Angel qui raconte son histoire dans la première partie, une légende  : le Juge est un démon que l'on ne peut vaincre avec une arme forgée, qui a la capacité de trier les « Bons » des « Mauvais », et de tuer les premiers d'un seul regard en les consumant. Il fut créé pour anéantir l'humanité. Une armée, qui se sacrifia, fut nécessaire pour le neutraliser en le démembrant ; ses morceaux furent enterrés aux quatre coins du monde. Ce sont ces morceaux que Drusilla et Spike font venir à Sunnydale. Alors que le Juge s'apprête à sévir dans un centre commercial, Buffy, sur une idée d'Alex, l'abat à l'aide d'un lance-roquette (qui n'est pas une arme forgée et que le Juge ne reconnaît pas du fait de sa modernité). Ses amis ramassent et dispersent les morceaux.

Selon Joss Whedon, une des fonctions du Juge est de convaincre le spectateur qu'Angel est devenu foncièrement mauvais. Quand il retourne voir Spike et Drusilla après avoir perdu son âme, Angel est mis à l'épreuve par le Juge qui ne décèle aucune trace de bonté en lui.

Statut particulier de l'épisode 
Joss Whedon a révélé qu'il s'agissait de son épisode favori de la série, affirmant que c'est à partir de là qu'il a réalisé pour la première fois tout ce qu'il pourrait faire avec cette série. Daniel Erenberg, du site , le classe à la  des meilleurs épisodes de la série, évoquant une  comportant  de grands moments. La rédaction d le classe à la  des meilleurs épisodes des séries de Whedon, avec en commentaire : . Lors d'un sondage organisé en 2012 par la chaîne Syfy, les téléspectateurs l'ont classé à la  des meilleurs épisodes de la série.

Noel Murray, du site The A.V. Club, évoque  et qui traitent avec  de la perte de confiance. Pour la BBC, la première partie est un  qui donne un nouveau départ à la série avec un scénario de Marti Noxon  et une réalisation parfaite. La deuxième partie est également encensée, la BBC estimant que , et que . Mikelangelo Marinaro, du site , donne respectivement aux deux parties les notes de A et A+, les qualifiant de  et a transformé une  en phénomène de la télévision .

La série a remporté pour ce double épisode l'Emmy Award du meilleur maquillage en 1998.

Distribution

Acteurs et actrices crédités au générique 
 Sarah Michelle Gellar : Buffy Summers 
 Nicholas Brendon : Alexander Harris 
 Alyson Hannigan : Willow Rosenberg
 Charisma Carpenter : Cordelia Chase
 David Boreanaz : Angel 
 Anthony Stewart Head : Rupert Giles

Acteurs et actrices crédités en début d'épisode 
 Seth Green : Oz
 Kristine Sutherland : Joyce Summers
 Robia LaMorte : Jenny Calendar
 Brian Thompson : le Juge
 Vincent Schiavelli : Oncle Enyos
 James Marsters : Spike
 Juliet Landau : Drusilla
 Eric Saiet : Dalton (uniquement l'épisode 1)
 Ryan Francis : le soldat (uniquement l'épisode 2)

Liens externes

Notes et références

Bibliographie 
 

Épisode de Buffy contre les vampires, saison 2
Épisode de série télévisée réalisé par Joss Whedon
Épisode de série télévisée écrit par Joss Whedon
Épisode de série télévisée écrit par Marti Noxon